Perla Ferrar Hudson, * 14. marec 1975

Po poklicu je bila model in pornoigralka, dokler se ni poročila s Saulom Hudsonom (Slash).
Prvič sta se srečala leta 1992 na koncertu skupine Guns n Roses v Los Angelesu.
Poročila sta se 15 oktobra, 2001 na Havajih.
Skupaj imata dva sina Londona in Casha Hudson.

Živeči ljudje
Ameriški igralci